Michael Carroll Bloom (né le  à Niagara Falls, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Premier choix des Bruins de Boston lors du repêchage de 1972. Il commence sa carrière professionnelle en 1972. Il passe aux mains des Capitals de Washington lors du repêchage d'expansion de 1974 mais est échangé en cours de saison aux Red Wings de Détroit.

Il joue quelques autres saisons dans la Ligue nationale de hockey et dans les ligues mineures d'Amérique du Nord avant d'aller terminer sa carrière aux Pays-Bas en 1979-1980.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1969-1970 ||Black Hawks de St. Catharines ||OHA Jr. ||42 ||20 ||14 ||34 ||94 ||10 ||2 ||5 ||7 ||14
|- 
|1970-1971 ||Black Hawks de St. Catharines ||OHA Jr. ||58 ||20 ||33 ||53 ||117 ||15 ||9 ||14 ||23 ||24
|-
|1971-1972 ||Black Hawks de St. Catharines ||OHA Jr. ||50 ||25 ||40 ||65 ||116 ||5 ||1 ||3 ||4 ||11
|- 
|1972-1973 ||Gulls de San Diego ||WHL ||39 ||14 ||15 ||29 ||54 ||6 ||2 ||1 ||3 ||19
|-
|1972-1973 ||Braves de Boston ||LAH ||32 ||4 ||5 ||9 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 ||Gulls de San Diego ||WHL ||76 ||25 ||44 ||69 ||108 ||4 ||1 ||3 ||4 ||7
|-
|1974-1975 ||Capitals de Washington ||LNH ||13 ||4 ||8 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||67 ||7 ||19 ||26 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1975-1976 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||76 ||13 ||17 ||30 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 ||Blues de Kansas City ||LCH ||21 ||14 ||13 ||27 ||33 ||10 ||2 ||5 ||7 ||14
|- 
|1976-1977 ||Reds de Rhode Island ||LAH ||12 ||8 ||2 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||45 ||6 ||3 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 ||Red Wings de Kansas City ||LCH ||76 ||23 ||54 ||77 ||155 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 ||Hawks de San Diego ||PHL ||52 ||25 ||27 ||52 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 ||SIJ Rheem Utrecht ||Eredivisie ||14 ||4 ||9 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 201 || 30 || 47 || 77 || 215 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1952
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Braves de Boston
Joueur des Reds de Rhode Island
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur des Red Wings de Kansas City
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Gulls de San Diego (WHL)